Інлендер — прізвище німецького походження.

 Адольф Інлендер (1854—1920) — громадський та політичний діяч, журналіст.
 Людвік Інлендер (1849—1900) — громадський та політичний діяч, журналіст.

Німецькі прізвища